Il Borro Rimaggio è un torrente della Toscana. Nel 2019 è stato interessato da lavori di messa in sicurezza idraulica.

Il percorso 
Nasce dal colle San Romolo a San Romolo a Settimo, frazione del comune di Lastra a Signa, scavando una profonda vallata tra le frazioni di Calcinaia e Santa Lucia a Monte Orlando per poi sfociare nel fiume Arno, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Lastra a Signa. Il torrente segna il confine fra Lastra a Signa e la sua frazione Ponte a Signa.

Il bacino del Borro Rimaggio 
Il suo bacino ricade nel comune di: 
 Lastra a Signa

Altre immagini

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

Rimaggio
Rimaggio